

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Prospect Park – parco di New York
 Prospect Park – borough della Contea di Passaic, New Jersey
 Prospect Park – borough della Contea di Delaware, Pennsylvania

Altro 
 Prospect Park – azienda statunitense
 Prospect Park – stazione della metropolitana di New York